Hermann Immermann ist der Name folgender Personen:

* Hermann Immermann (Politiker) (1807–1868), deutscher Jurist und Politiker
 Hermann Immermann (Mediziner) (1838–1899), deutscher Internist und Hochschullehrer